

Patronymie

 Heinz Wengler (1912-1942) est un coureur cycliste allemand.
 Maximilian Wengler (1890-1945) est un Generalmajor der Reserves allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Theodor Wengler (1933-) est un historien allemand.